Die Liste der Bodendenkmale in Teupitz enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Teupitz und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2017. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Teupitz aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Teupitz
Teupitz